Millionaires (band), een meidenband uit Californië
 The Millionaires, een Nederlandse band
 Millionaires (The Script), een nummer van The Script